Cymakra aspera är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Cymakra aspera ingår i släktet Cymakra och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
aspera